Enda Selassie steht für:
 Enda Selassie, eine andere Bezeichnung für Shire (Stadt), eine Stadt in Äthiopien
 Enda Selassie (Adua), eine Rundkirche in Adua, Äthiopien